И́горь Варла́мов: Варламов, Игорь Валентинович (1971—2022) — российский футболист.
 Варламов, Игорь Валерьевич (род. 1964) — русский поэт и прозаик, эссеист.